Titanic II peut faire référence à :
 Titanic II (2010), téléfilm américain de Shane Van Dyke dans lequel, cent ans après la traversée du Titanic, un paquebot moderne reproduit l'histoire ;
 Le Titanic II est un projet de réplique du Titanic de 1912, imaginé par Clive Palmer.